Nicolás Diego Aguirre (n. 1990), calciatore argentino
 Gustavo Nicolás Aguirre (n. 1988), cestista argentino